Nairobi – città, capitale del Kenya
 Nairobi – fiume del Kenya
 Contea di Nairobi – contea del Kenya
 Distretto di Nairobi – distretto del Kenya
 Provincia di Nairobi – provincia del Kenya
 Nairobi – personaggio femminile della serie Netflix La casa di carta